

Toponymie 

 Pana, un village du département et la commune rurale de Boussouma au Burkina Faso ;
 Pana, un village du département et la commune rurale de Founzan au Burkina Faso ;
 Pana, un village du département et la commune rurale de Pompoï au Burkina Faso ;
 Pana, un village du Cameroun ;
 Pana, une commune du Gabon ;
 Pana, une ville de l’Illinois aux États-Unis ;
 Pana, une commune du Togo ;
 Paňa, un village de Slovaquie.

Autres 
Pana peut aussi désigner :
 pana, une langue mbum parlée au Cameroun, en Centrafrique et au Tchad ;
 pana, une langue gur parlée au Burkina Faso et au Mali ;
 Pana, le dieu qui prend soin des âmes des défunts avant leurs réincarnations dans la mythologie inuit.

Homonymie de toponyme